Gerardo Miranda (1956-) est un footballeur international espagnol ;
Gerardo Miranda (1963-) est un footballeur uruguayen.